ses Aigües Blanques o S'Aigua Blanca, una platja a Eivissa
 Aigües blanques, una categoria d'aigües residuals